Il maggiore Barbara (Major Barbara) – commedia in tre atti di George Bernard Shaw, scritta e  rappresentata nel 1905
 Il maggiore Barbara (Major Barbara) – film del 1941 diretto da Gabriel Pascal, tratto dalla commedia omonima di George Bernard Shaw
 Il maggiore Barbara (Major Barbara) – film TV del 1966 diretto da John Frankau